Stati Uniti d'America
 Strong City – città della Contea di Chase, Kansas
 Strong City – città della Contea di Roger Mills, Oklahoma